Il doppio del torneo di tennis La Costa WCT 1973, facente parte della categoria World Championship Tennis, ha avuto come vincitori Roy Emerson e Rod Laver che hanno battuto in finale Nikola Pilić e Allan Stone 6–7, 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Roy Emerson /  Rod Laver (campioni)
 Robert Lutz /  Stan Smith (quarti di finale)

 John Alexander /  Phil Dent (primo turno)
 Nikola Pilić /  Allan Stone (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

La Costa WCT 1973